Die Liga 1 2017/18 war die 80. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 14. Juli 2017 und endete am 2. Juni 2018.

Titelverteidiger war FC Viitorul Constanța.

Modus 
Die Saison wurde mit 14 Mannschaften durchgeführt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die Teams der Plätze 1 bis 6 den Meister aus, während die acht Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 16 in der Abstiegsrunde spielten. Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde wurden übernommen. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams stiegen die beiden letzten Mannschaften direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Mannschaften

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert und als Bonus gutgeschrieben und, falls nötig, aufgerundet. Die Punkte von CFR Cluj, FCSB Bukarest, CSU Craiova und CSMS Iași wurden nach der Halbierung um jeweils einen halben Punkt aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wird dem betroffenen dieser Teams ein Punkt abgezogen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Punkte aus der 1. Runde wurden halbiert und als Bonus gutgeschrieben und, falls nötig, aufgerundet. Die Punkte von FC Botoșani, Dinamo Bukarest, ACS Poli Timișoara, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe und CS Juventus Bukarest wurden nach der Halbierung um jeweils einen halben Punkt aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wird diesen Teams ein Punkt abgezogen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Zwölftplatzierte bestritt am 9. und 13. Juni 2018 Relegationsspiele gegen den Drittplatzierten der Liga II.

|}
Beide Vereine verblieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2017/18